Шауман —  шведская фамилия. Известные носители:

  (1879—1953) — шведский дерматолог.
  (1877—1979) — финский художник и искусствовед.
 Шауман, Фёдор Оскарович (1844—1911) — начальник Вазасской губернии.
 Шауман, Эйген (1875—1904) — финский чиновник, террорист.

См. также 
 Шауманн